Het Kiesdistrict Centre is een van vier kiesdistricten van het Groothertogdom Luxemburg.

Bevolkingsaantal: 151.166
Percentage: 33%
Zetelaantal: 21

Verkiezingsresultaten 2004

Luxemburgs kiesdistrict